En aviación, se refiere a la altitud especificada en la aproximación instrumental o de precisión a la cual debe iniciarse una maniobra de aproximación frustrada si no se ha establecido contacto visual requerido para continuar la aproximación.
La altitud de decisión se refiere al nivel medio del mar y la altura de decisión se refiere a la elevación del umbral.
La referencia visual requerida significa aquella sección de las ayudas visuales o del área de aproximación que debería haber estado a la vista durante tiempo suficiente para permitir que el piloto haga una evaluación de la posición de la aeronave y la rapidez del cambio de posición, en relación con la trayectoria de vuelo deseada.

Referencias